Воскресе́нська це́рква — християнська церква, названа на честь Воскресіння. Інші варіанти — Свя́то-Воскресе́нська це́рква, це́рква Воскресі́ння, це́рква Воскресі́ння Христо́вого, це́рква Воскресі́ння Господнього.

За країною

Собор Воскресіння Христового (Тирана)

Каплиця Воскресіння (Брюссель)

Воскресенська церква (Вітебськ)
 Воскресенська церква (Гродно)
 Воскресенська церква (Клецьк)

Церква Воскресіння — інша назва Храму Гробу Господнього.

Церква Воскресіння Христового (Рабат)

Церква Воскресіння Христового (Воскресенськ)
 Собор Воскресіння Христового (Москва)
 Собор Воскресіння Христового (Красноярськ)

Воскресенська церква (Київ)
 Воскресенський собор (Ковель)
 Воскресенська церква (Лебедин)
 Замкова церква Воскресіння Господнього (Батурин)
 Кафедральний собор Воскресіння Христового (Київ)
 Патріарший собор Воскресіння Христового
 Свято-Воскресенська церква (Вінниця)
 Свято-Воскресенська церква (Зазим'я)
 Свято-Воскресенська церква (Острог)
 Собор Святого Воскресіння (Івано-Франківськ)
 Церква Воскресіння Господнього (Батурин)
 Церква Воскресіння Христова (Вінниця)
 Церква Воскресіння Христового (Воскресенська слобідка)
 Церква Воскресіння Христового (Воскресенське)
 Церква Воскресіння Христового (Глухів)
 Церква Воскресіння Христового (Жукотин)
 Церква Воскресіння Господнього (Золочів)
Воскресенська церква (Збараж)
 Церква Воскресіння Христового (Лопушне)
 Воскресенська церква (Милівці) — грекокатолицька.
 Воскресенська церква (Милівці) — православна.
 Церква Воскресіння Христового (Форос)
 Церква Воскресіння Христового (Яглуш)

Воскресенський собор (Токіо)
 Воскресенська церква (Хакодате)

Див. також 
 Воскресенський монастир

Церкви Воскресіння Христового